Çaykara (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Çaykara (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çaykara